

Cinema 
Jaded  – film del 1998 diretto da Caryn Krooth
Jaded - Scoppiati  – film del 1989 diretto da Oja Kodar

Musica 
Brain Stew/Jaded  – singolo dei Green Day del 1995, dall'album Insomniac
Jaded  – singolo degli Aerosmith del 2001, dall'album Just Push Play
Jaded  – album dei To/Die/For del 2003
Jaded (These Years)  – singolo dei Mest del 2003, dall'album Mest
Jaded  – singolo dei Disclosure del 2015